Фуше́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бар-сюр-Сен. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10158.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к юго-востоку от Парижа, в 90 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 22 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 494 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 317 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 207 были экономически активными, 110 — неактивными (показатель активности — 65,3 %, в 1999 году было 61,9 %). Из 207 активных работали 200 человек (106 мужчин и 94 женщины), безработных было 7 (3 мужчины и 4 женщины). Среди 110 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 66 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Железный крест на кладбище (XVII век). Памятник истории с 1926 года
 Мост через Сену. Памятник истории с 1926 года
 . Памятник истории с 1840 года
 Крест на перекрёстке в конце моста (XIV век). Памятник истории с 1897 года
 Замок Во (XVIII век). Памятник истории с 1980 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об